Schmeissner oder Schmeißner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Schmeißner (1905–1997), deutscher Architekt und Baubeamter
 Jakob Schmeißner (1874–1955), deutscher Architekt und Landesbaurat in Nürnberg